Amstelkerk (Amsterdam)
 Amstelkerk (Ouderkerk aan de Amstel)